Tanti auguri a te – celebre brano musicale utilizzato nel mondo occidentale per festeggiare la ricorrenza del compleanno
 Tanti auguri/Amoa – singolo di Raffaella Carrà del 1978
 Tanti auguri – album di Brigantony del 1984
 Tanti auguri – album di Marcella Bella del 1987
 Tanti auguri/New King's Road – singolo  di Marcella Bella del 1987